Над — муніципалітет у Франції.
 НАД — кофермент.